est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide oléanolique, numéro CAS 
 acide ursolique, numéro CAS